Руда Інна (нар. 1984 р., м. Харків) - українська дизайнерка, художниця та ілюстраторка дитячих книг.

Життєпис 
Народилася в Харкові у 1984 році. Отримала освіту перекладача, деякий час працювала за фахом. Майстерність малювання опановувала в художній майстерні та на онлайн-курсах. Перші ілюстрації створювала для журналів «Юна леді», «ПІзнайко», «Maмине сонечко». Працювала дизайнеркою та арт-директоркою. Співпрацює з видавництвами  «ArtNation», «Видавництво», «Maskot Books», «Каламар», «КСД»,  а також брендом подарунків та посуду «Orner». 

Наприкінці 2017 року дебютувала як ілюстрАвторка вімельбуху «Новорічні канікули». Книжку відзначено «Топом БараБуки 2018» у номінації «Перша книжка малюка».

Мешкала та працювала в Києві. 24 лютого 2022 року евакуювалася до Європи. Продовжує працювати, малює ілюстрації на патріотичну та військову тематику для товарів для фандрейзингу (залучення донатів).

Творчість

Видання 

2018 р. - ілюстрації до книги Оксани Коротюк «Михайлик їде на море» (Каламар)

2019 р. - ілюстрації до книги Оксани Кротюк «Рукавичка для носа» (Каламар). Книга увійшла до списку 30 книжок 2019 року, які варто подарувати дітям (з версією Української правди)

2017 р. - віммельбух «Новорічні канікули» (Каламар). Художниця намалювала10 веселих історій про святкові  події та розваги в зимовому місті. 

2019 р. - ілюстрації до збірки «Літні віршики»  (Видавництво Старого Лева)

2019 р. -  ілюстрації до збірки «Казки під ялинку»  (Видавництво Старого Лева)

2020 р. - Катерини Міхаліциної «Слідопитенята» (Видавництво Старого Лева)

2020 р. - ілюстрації до книги Олеся Мамчич «ВосьмиЩОСЬ» (Видавництво Старого Лева)

Дизайнерська творчість 
Для бренду  Gifty створила колекцію «НЕОФОЛК» — колекцію-переосмислення традиційних сюжетів. Це мінімалістична геометрія українських мотивів без банальщини від ілюстраторки Інни Рудої.

Мисткиня про творчість 
Інна Руда про іюстрацію книжок:Мені подобається порівнювати ілюстрації до книги з піснею, яка починає звучати, має свій приспів і в кінці змовкає.

Примітки